Dijakovic oder Dijaković ist der Familienname folgender Personen:

 Dominik Dijakovic (* 1987), amerikanischer Wrestler
 Jurica Dijaković (1920–1993), jugoslawischer Schauspieler
 Marko Dijakovic (* 2002), österreichischer Fußballspieler